Route nationale 22 (België)
Route nationale 22 (Frankrijk)
Route nationale 22 (Luxemburg)
Route nationale 22 (Madagaskar)